Манч:

 Джон Манч — персонаж американских телесериалов.
 Манч — тауншип в округе Пайн, Миннесота, США.
 Манч — тип поведения в играх.